Ику́ра:
 Икура, Кадзуэ (род. 1959) — японская сэйю.

Россия 
 Топоним тунгусо-манчжурского происхождения
 Икура — станция (населённый пункт) в Смидовичском районе Еврейской автономной области.
 Икура — станция Дальневосточной железной дороги.
 Икура — река в Еврейской автономной области, бассейн Биры.

Япония 
 Икура — блюдо из рыбьей икры (красная икра).